Slangenburgh steht für:
 Charles van Baar van Slangenburgh
 anderer Name von Schloss Slangenburg